Química: Coeficient màssic d'extinció o coeficient molar d'extinció, paràmetres que defineixen quan fortament una substància absorbeix la llum a una donada longitud d'ona, per unitat de massa o per concentració molar respectivament (vegeu absorbància) 
 Física: Coeficient d'extinció, part imaginària de l'índex de refracció, que també aquesta relacionat amb l'absorció de llum.